Louis Perrée (1816-1851) personnalité politique et patron de presse français ; 
 Louis Perrée (1871-1924) escrimeur français.